Шобар (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шобар, Луи Атаназ (1785—1854) — французский ботаник, миколог, натуралист (естествоиспытатель).
 Шобар, Милка (1922—1943) — югославская словенская служащая, партизанка времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.